Loro ist der Name von:

 Julio Parise Loro (1920 bis 2010), römisch-katholischer Apostolischer Vikar in Ecuador
 Paulino Lukudu Loro (1940–2021), südsudanesischer Geistlicher, Erzbischof von Juba
 Loro Boriçi (1922 bis 1984), albanischer Fußballspieler und -trainer
 Loro Horta (* 1977), osttimoresischer Diplomat

Loro bezeichnet:

 eine Aldeia im osttimoresischen Betano, siehe Betano
 einen Zoo auf Teneriffa, siehe Loro Parque
 die dazugehörige Stiftung, siehe Loro-Parque-Stiftung
 einen italienischen Film, siehe Loro – Die Verführten
 ein Schiffstyp, siehe LoRo-Schiff

Siehe auch:

 Loro Ciuffenna
 Loro Munu
 Lorosae
 Timór Loro Sa'e
 Laureau